Николай Петрович Поляков:
 Поляков, Николай Петрович (1843—1905) — русский книгоиздатель и просветитель.
 Поляков, Николай Петрович (1900—1974) — российский и британский клоун.
 Поляков, Николай Петрович (род. 2000) — российский хоккеист.